

Persone
 Mako – principessa giapponese
 Mako – pseudonimo di Makoto Iwamatsu, attore nippo-americano
 MAKO – pseudonimo di Mako Sakurai, doppiatrice giapponese
 Mako – DJ e produttori discografici

Personaggi
 Mako – personaggio della serie animata Digimon
 Mako – personaggio del manga e anime Initial D
 Mako – personaggio della serie animata La leggenda di Korra
 Captain Mako – personaggio del videogioco City of Heroes
 Mako Mankanshoku – personaggio della serie animata Kill la Kill

Altro
 Mako – specie di squali della famiglia Lamnidae
 Makó – città dell'Ungheria
 Mako – energia immaginaria nel videogioco Final Fantasy VII
 Makò – varietà di cotone particolarmente resistente
 Nexus 4 – uno smartphone di Google, con nome in codice Mako